Swanson ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Swanson (* 1984), deutsch-US-amerikanischer Koch und Gastronom
 Bob Swanson (1912–1940), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Brian Swanson (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Charles Edward Swanson (1879–1970), US-amerikanischer Politiker (Iowa)
 Claude A. Swanson (1862–1939), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Danny Swanson (* 1986), schottischer Fußballspieler
 Don R. Swanson (* 1924), US-amerikanischer Bioinformatiker
 Donald Swanson (* 1927), US-amerikanischer Manager
 Duane Swanson (Duane Alexander Swanson; 1913–2000), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Gloria Swanson (1899–1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Irena Swanson, US-amerikanische Mathematikerin
 Jandi Swanson, US-amerikanische Schauspielerin
 Joshua Swanson (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Kristy Swanson (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Lori Swanson (* 1966), US-amerikanische Juristin
 Mallory Swanson (* 1998), US-amerikanische Fußballspielerin
 Maureen Swanson (Maureen Ward, Countess of Dudley; 1932–2011), britische Adlige und Schauspielerin
 Patrick Swanson (* 1990), österreichischer Journalist
 Peter Swanson (* 1968), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Swanson (1905–1994), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Robert A. Swanson (1947–1999), US-amerikanischer Unternehmer
 Robert Norman Swanson (* 1950), britlischer Historiker 
 Rochelle Swanson (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin

 Steven Swanson (* 1960), US-amerikanischer Astronaut
 Terry Swanson (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vern G. Swanson (* 1945), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 William H. Swanson (* 1949), US-amerikanischer Manager
 Zach Swanson (* 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Swanson-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Swanson Mountains, Gebirgszug im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Swanson Airport
 Swanson (Lebensmittelmarke), eine amerikanische Lebensmittelmarke